Ovaj je popis bodljikavih morskih pasa pokušaj da se izradi potpun popis svih rodova koji su ikada bili uključeni u klasu bodljikavih morskih pasa. Popis uključuje sve prihvaćene rodove, kao i one rodove koji još nisu službeno objavljeni (nomen nudum).

Na popisu se nalazi 107 rodova.

Način imenovanja i terminologija 

Nazivi i terminologija su izneseni u skladu s Međunarodnim kodeksom zoološke nomenklature. Tehnički pojmovi koji su korišteni uključuju:

Mlađi sinonim: Naziv koji opisuje isti takson kao i prethodno objavljen naziv. Ako su dva ili više roda službeno označena i potom tipske vrste priključene istom rodu, ona vrsta koja je kronološki prva objavljena stariji je sinonim, a sve kasnije objavljene su mlađi sinonimi. Uobičajeno je da se koristi naziv starijeg sinonima, osim ako je usvojena posebna odluka Međunarodne komisije za zoološku nomenklaturu (ICZN).

Nomen nudum: Ime koje se pojavilo u literaturi, ali nije službeno objavljeno po standardima ICZN. Ovi rodovi još uvijek nisu važeći, tako da nisu ispisani u kurzivu, kao što je učinjeno s valjanim imenima rodova. Ako se ime kasnije službeno usvoji, ono više nije nomen nudum i bit će ispisano kurzivom na ovom popisu. Često je ime koje se službeno objavi različito od svakog neslužbenog imena koje se navodi u literaturi.

Zauzeto ime: Ime koje je službeno objavljeno, ali se već koristi za drugi takson. Ime koje je drugo objavljeno također nije važeće i mora se zamijeniti. Pošto zauzeta imena nisu važeća, ona u popisu također neće biti ispisana kurzivom, kao ostala valjana imena.

Popis

Literatura

Vanjske poveznice 
"Acanthodii" na Paleobiology Database, pristupljeno 25. lipnja 2014.

Acanthodii